Mistrzostwa Świata w Snookerze 1946 (ang. 1946 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1946 roku w Horticultural Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał Australijczyka Horace Lindrum 78–67.

Nagrody 

 Zwycięzca: L1 800
 II miejsce: L550

Wydarzenia związane z turniejem 
 Podczas finałowego pojedynku Joe Davis wbił sześć breaków stupunktowych, ustanawiając także nowy rekord wysokości breaka na Mistrzostwach Świata w Snookerze w wysokości 136 punktów.
 Mistrzem Świata w Snookerze 1946 (po sześciu latach przerwy spowodowanej wybuchem II wojny światowej) został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał Horacego Lindruma 78–67. 
 Wygrywając Mistrzostwa Świata w Snookerze 1946, Joe Davis zdobył swój 15. i zarazem ostatni tytuł snookerowego Mistrza Świata.
 W całym turnieju Joe Davis wbił dziesięć breaków stupunktowych.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1946 w sporcie